Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2015 nastoupilo třicet hráček. Dvojnásobná obhájkyně titulu a úřadující světová jednička Serena Williamsová zvolila místo účasti v Brisbane start na Hopmanově poháru.

Do finále se probojovaly dvě nejvýše nasazené hráčky. Soutěž ovládla turnajová jednička Maria Šarapovová, která v něm porazila Srbku Anu Ivanovićovou po třísetovém průběhu. Na okruhu WTA Tour si tak připsala třicátý čtvrtý titul kariéry, když vyhrála páté finále v řadě.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Švedova
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Lisicki
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Lučić-Baroni
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C McHale
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Pironkova
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= A Kerber
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= C Garcia
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= D Gavrilova
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Riske
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= E Svitolina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Rybáriková
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Tomljanović
| RD1-score15-1=78
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Janković
| RD1-score16-1=66
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Šarapova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Švedova
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Lučić-Baroni
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=7
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= A Kerber
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= D Gavrilova
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= E Svitolina
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= A Tomljanović
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= M Šarapova
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= A Kerber
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= E Svitolina
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3='''6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2015